Sérignac (Lot)
Sérignac (Tarn-et-Garonne)
ook:
Sérignac-Péboudou,  Lot-et-Garonne
Sérignac-sur-Garonne,  Lot-et-Garonne